17. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 22 sierpnia – 27 sierpnia 2006 roku w Rotorua w Nowej Zelandii.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki trialu na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2006 w kolarstwie
2006 w Nowej Zelandii
Kolarstwo w Nowej Zelandii